Carlo Crivelli – cardinale italiano
Carlo Crivelli – compositore italiano
Carlo Crivelli – pittore italiano